Омолон  — топонім в Російській Федерації

Омолон — річка на півночі Далекого Сходу, права притока Колими.
 Омолон — метеорит.
 Омолон — село в Білібінському районі Чукотського автономного округу